Metro Jets kan syfta på:

Metro Jets (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
Metro Jets (sång) – en poplåt som spelades in av Nick Gilder 1979